WGN steht für:
 Wellington (Region) in Neuseeland
 WGN (Hörfunksender), älteste aktive Radiostation Chicagos, Illinois
 Shaoyang Wugang Airport (IATA-Code), Flughafen von Shaoyang, Provinz Hunan, China

Abkürzung